Manitou Island heißen folgende Inseln:

in Kanada:
 Manitou Island (Großer Bärensee) in den Northwest Territories
 Manitou Island (Mackenzie River) in den Northwest Territories
 Manitou Island (Lower Manitou Lake) in Ontario
 Manitou Island (Lake of the Woods, Nordteil) in Ontario
 Manitou Island (Lake of the Woods, Südteil) in Ontario
 Manitou Island (Manitoba) im Manitobasee
 Manitou Island (Manitou Lake) in Saskatchewan
 Manitou Island (Churchill River) in Saskatchewan
in den Vereinigten Staaten:
 Manitou Island (Michigan) im Oberen See
 Manitou Island (Minnesota) im White Bear Lake
 Manitou Island (Wisconsin) im Oberen See

Siehe auch:
Manitou Islands im Lake Nipissing (Ontario), bestehend aus Great Manitou Island und Little Manitou Island
North Manitou Island im Lake Michigan (Michigan, USA)
North Manitou Island (Lake Winnipegosis) in Ontario (Kanada)